Układ otwarty (automatyka)
 Układ termodynamicznie otwarty